Notre-Dame de Paris, in italiano Nostra Signora di Parigi – famosa cattedrale situata a Parigi
 Nostra Signora di Parigi – titolo delle prime edizioni in italiano del romanzo di Victor Hugo Notre-Dame de Paris
 Nostra Signora di Parigi – film ispirato al romanzo omonimo